Exotic Birds — синті-поп гурт, заснований в Клівленді.

Дискографія

Who Knows Why/Dance the Night Away 7" (1983) 
 Who Knows Why (Е. Кубіцевський/Н. Капетанакіс)
 Dance the Night Away

Exotic Birds (1984) 
 «I'll Never Say Goodbye» (Е. Кубіцевський 3:52)
 «Waiting For You (Na Na)» (Е. Кубіцевський 5:40)
 «No Communication» (Е. Кубіцевський 3:38)
 «Fade Away» (Е. Кубіцевський 5:40)
 «Take Your Chances» (Е. Кубіцевський 5:03)
 «Demon Dance» (T. Adams 5:30)
 «No Communication (TV Version)» (Е. Кубіцевський 3:53)

L'oiseau (1986) 
 «Dancing on the Airwaves» (Е. Кубіцевський 3:40)
 «Have You Heard the News» (Е. Кубіцевський 3:42)
 «The Meaning of Love» (T. Фрір/Е. Кубіцевський 2:37)
 «This Must Be Heaven» (Е. Кубіцевський 4:53)
 «Nothing Lasts Forever» (T. Фрір 3:54)
 «Fighting Fire With Fire» (Е.Кубіцевський 4:58)

Equilibrium (Pleasureland) (1989) 
 Everything Is Different Now [4:16]
 Day After Day [3:12]++
 The Rhythm of Machinery [3:42]
 Fashion and Luxury [4:11]
 Heartbeat Like A Drum [4:31]
 This Feeling [3:35]
 The Touch [3:33]
 Dance With Me [4:33]
 Pleasure [3:39]+
 Every Star Was You [4:40]
 Day After Day (Remix) [4:47]
 Heartbeat Like A Drum (The E-Z Listening Mix) [7:04]
 Dance With Me (Disco Invader Mix) [6:34]
 Pleasure (Dreamworld Mix) [5:35]
 Every Star Was You (Celestial Mix) [6:03]
Всі пісні написані Енді Кубіцевським, окрім спеціально +Дуг Бек, і ++ Піт Хем.

Equilibrium (Alpha International) (1990) 
 Imagination [4:20] (Енді Кубіцевський/Річард Карпентер)
 Day After Day [3:12] (Піт Хем)
 Everything Is Different Now [4:10]
 Heartbeat Like A Drum [4:16]
 Every Star Was You [4:35]
 Fashion and Luxury [4:11]
 The Touch [3:33]
 This Feeling [3:34]
 Rhythm of Machinery [3:44]
 Dance With Me [4:36]
Всі пісні написані Енді Кубіцевським, окрім спеціально позначених

Невипущені демо-записи 
 Join Hands
 ''Don't Breathe a Word'
 Kollaps — War Crimes
 Rise Up
 My Savior
 Radiation/Contamination

Посилання 
 Article on Adams and Freer
 IMDB entry for Andy Kubiszewski 

Музичні колективи, що з'явились 1983
Американські музичні гурти
Гурти електронної музики